Мартин Крид (Martin Creed; 1968, Уэйкфилд, Англия) — современный британский художник.

Биография 
Мартин Крид родился в Уэйкфилде, Англия, в 1968. Вырос в Глазго, Шотландия.

С 1986 по 1990 посещал Школу искусств Слейда в Лондоне.

В 1993 его работа, Work No. 81 (один квадратный дюйм маскирующей ленты в середине каждой стены в здании), была выставлена в офисах лондонской фирмы Starkmann Ltd. С тех пор у Крида прошли десятки персональных выставок в Европе и Америке, он участвовал во множестве групповых выставок по всему миру. Крид активно сотрудничает со многими британскими музеями (наиболее часто с галерей Hauser & Wirth), работая в жанрах живописи, инсталляции, также сочиняя музыку, которой он нередко сопровождает собственные выставки. 

В 2001 стал лауреатом Премии Тернера за инсталляцию «Свет включается и выключается». 

Художник живёт и работает в Лондоне.

Творчество 
Творчество Мартина Крида представляет собой интересный феномен британского искусства. Сталлабрасс  отмечает, что творчество Крида во многом стало постконцептуальным ответом на брит-арт первой половины 90-х: Крид обращается от провокации и китча в сторону нестандартного высказывания и иронии, предлагая свои произведения как моменты для размышлений зрителя.  Исследователи неоднозначно оценивают творчество Мартина Крида.   Ряд исследователей восторженно (или, по крайней мере, позитивно) относится к работам Крида – в частности, Джонатан Джонс представляет искусство Крида как некую передышку и игру, характеризуя его как «искусство хрупкое и мимолетное». Подшучивание и несерьезность обозначаются как основные черты творчества Крида именно в позитивном ключе – как то, что располагает зрителя, заманивает его, одновременно представляя собой внешне вполне бытовые вещи, вещи «ordinary like love and loss» .   Вторит Джонсу и Андерсон Хефзибан, обозначая творчество Крида как «передышку от тяжелых практик мира искусства», «освежающую буквальность». Также критик отмечает, что в основе творчества Крида заложено экспериментирование и вопрошание, в связи с чем многие его работы, повторяющие сами себя или входящие в одну серию стоит воспринимать как «тавтологию» (по предложению критика Лори Вакмен). Вместе с тем, творчество Крида как вопрошание есть вопрошание риторическое, без ожидания немедленного ответа и без придания ему важности. Хефзибан, так же, как и Джонс, подчеркивает бытовую укорененность творчества Крида ( «seeing things in reality»).   Рейчел Кэмбэлл-Джонсон отмечает одну из основных черт творчества Крида – отсутствие стабильной интерпретации, что позволяет оценивать работу одновременно как полную смыслом и не значащую ничего. 

Искусство Мартина Крида характеризуется юмором и минимализмом. 

Обращенность к зрителю и взаимодействие с ним, допущение зрительской интерпретации также является одной из характерных черт творчества Крида: так, художник практически всегда (за исключением музыкальных работ) называет свои произведения, просто нумеруя их, и таким образом предоставляя зрителю самому решить, как назвать то или иное произведение, и о чем оно. (Правда, нумерация у него начинается с цифры три, на 2018 год Крид создал уже более трех тысяч работ, учитывая инсталляции, перформансы, полотна и музыкальные произведения). Более того, минимализм в названии работ подчеркивает отношение художника к каждому своему произведению как самостоятельному объекту, не отсылающему к предыдущим произведениям ни самого Крида, ни какого-либо другого художника. 

Крид словно бы предлагает зрителю быть чуть проще, не оставляя при этом своеобразной интеллектуальной игры, но не обращаясь к глубинным смыслам и философским учениям (сам Крид замечает по этому поводу: «Я хочу делать вещи глупые, которые будут контрастировать с тем, что находится вокруг»)

Концептуальные работы Мартина Крида как правило не имеют материальной ценности, но вместе с тем узнаваемы и могут быть визуально впечатляющими. Как, например, его известная работа Work No.200, (1998), которая представляла собой белые воздушные шары наполовину заполнявшие пространство галереи. 

Центральная тема творчества Крида — природа искусства, отношения между искусством и реальностью. Его работа Work No.232, установленная на фасаде Tate Britain в 2000, представляла собой уравнение, написанное синим неоном «весь мир + работа = весь мир».

Крид выбирает совершенно различный художественный материал: наравне с традиционными, он использует деревянные изделия, бумагу, мусор, стулья, музыку и даже профессиональных бегунов. 

Творчество Крида довольно эклектично: в его живописных работах и инсталляциях сочетаются стили и художественные техники различный течений модернизма и современного искусства: портретные работы Крида отсылают к примитивистским произведениям Анри Руссо (например, «Work No.2146» или «Work No.2228»); абстрактные полотна («Work No.2347», «Work No.2157», «Work No.1288», «Work No.992») обыгрывают техники Марка Ротко или Пита Мондриана или Ива Кляйна; в то же время инсталляции Крида отсылают к световым работам Джозефа Кошута, скульптурам Пола Индианы и ассамбляжам Армана («Work No.2325», «Work No.567», «Work No.925», «Work No.2704»). 

В 2001 Мартин Крид получил престижную Премию Тернера за работу The lights going on and off. Как это выглядит можно посмотреть на видео: 
2008 был отмечен перформансом Work No. 850, во время которого спортсмен пробегал через Tate Britain каждые 30 секунд каждый день четыре с половиной месяца. А также большой выставкой работ художника в Ikon Gallery, Бирмингем, которая затем была показана в Японии, Сеуле и Перу.

Персональные выставки

Примечания

Ссылки 
 Сайт художника
 artnet
 Работы, биография, информация о выставках, библиография на сайте галереи Hauser & Wirth

Персоналии по алфавиту
Современные художники Великобритании
Лауреаты премии Тёрнера